Lista di città di Bosnia ed Erzegovina con almeno 10.000 abitanti (o meno se la municipalità ha oltre 30.000 abitanti).

Voci correlate
Comuni della Bosnia ed Erzegovina
Suddivisioni della Bosnia ed Erzegovina

Altri progetti 

Centri abitati della Bosnia ed Erzegovina